Ла Раја 1. Сексион има више значења:

 Ла Раја 1. Сексион, Дос Патријас (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Раја 1. Сексион, Нава (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику